{{Музичний альбом 
|Назва       = Cold Lake 
|Тип         = Студійний альбом 
|Виконавець      = Celtic Frost 
|Обкладинка      = CelticFrost_ColdLake.jpg  
|Випущено    = вересень 1, 1988 
|Рік = 1988
|Записаний  =  
|Жанр       = Важкий метал
|Тривалість      = 44:57 
|Лейбл        = Noise Records 
|Producer    = Celtic Frost & Tony Platt 
|Reviews     = *Allmusic   [ link] 
|Попередній  = Into the Pandemonium(1987) 
|This album  = Cold Lake(1988) 
|Наступний  = Vanity/Nemesis(1990) 
|}}«Cold Lake»'' — альбом гурту Celtic Frost, випущений 1988 року.

Список пісень

Посилання 
 

Альбоми Celtic Frost
Альбоми важкого металу